Децим Юний Брут () — имя нескольких римлян:

 Децим Юний Брут Альбин (ок. 84 — 43 гг. до н. э.) — римский военачальник, легат Юлия Цезаря во время Галльской и Гражданской войн, один из убийц Цезаря
 Децим Юний Брут Каллаик (II век до н. э.) — древнеримский политик и полководец
 Децим Юний Брут — консул Римской республики 77 до н. э., отец одного из убийц Цезаря
 Децим Юний Брут Сцева — консул Древнего Рима 325 до н. э.